Megyei jogú város (tanácsrendszer), Magyarország négy legnagyobb vidéki városának jogállása 1954 és 1971 között
 Megyei jogú város (önkormányzati rendszer), Magyarország nagyobb vidéki városainak jogállása 1990 után
 megyei jogú város az Amerikai Egyesült Államokban
 a romániai municípium fogalmát is szokták megyei jogú városként fordítani